

Persone 
 Abel Woolrich – attore messicano
 Cornell Woolrich – scrittore statunitense
 John Woolrich – compositore britannico

Varie 
 Woolrich – azienda di abbigliamento statunitense
 Woolrich – comunità non incorporata della Pennsylvania, Stati Uniti d'America